Klášter řádu svaté Voršily nebo Klášter voršilek je označení klášterů v různých městech a městských částech České republiky:
 Klášter řádu svaté Voršily (Kutná Hora) neboli  Klášter voršilek v Kutné Hoře či Kutnohorský dům sester voršilek se nachází v ulici Jiřího z Poděbrad ve městě Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.

možná hledáte také 
 Klášter voršilek (Brno): původně klášter františkánek v Brně, při kostele svatého Josefa se nachází v městské části Brno-střed, Brno, Jihomoravský kraj.
 Klášter voršilek (Hradčany): je bývalý klášterní areál při kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, Praha.
 Klášter voršilek (Praha): je barokní klášterní komplex při kostele svaté Voršily na Národní třídě, Nové Město, Praha.

Rozcestníky - místopisné jméno